Andrej Nestrašil (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Nestrašil est formé au HC Slavia Prague et joue pour l'équipe des moins de 18 ans puis celle des moins de 20 ans. En 2008, il est repêché par les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en  lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey. 

Il entame sa carrière nord-américaine avec les Tigres lors de la saison 2008-2009. À l'issue de cette saison, il est repêché par les Red Wings de Détroit au  lors du troisième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 puis l'année suivante, il est choisi par le Sibir Novossibirsk au  du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Il joue trois saisons dans la LHJMQ, dont la dernière avec le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. 

Il joue sa première saison professionnelle en 2011-2012 en partageant sa saison entre le Walleye de Toledo de l'ECHL et les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey, tous les deux étant des clubs-écoles des Red Wings. Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings en 2014-2015 mais après 13 matchs avec l'équipe, il est placé au ballotage puis est réclamé par les Hurricanes de la Caroline le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2004-2005 || HC Slavia Prague U18 || Extraliga  U18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || HC Slavia Prague U18 || Extraliga tch. U18 || 41 || 6 || 12 || 18 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || HC Slavia Prague U18 || Extraliga tch. U18 || 43 || 24 || 37 || 61 || 75 || 5 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|2007-2008 || HC Slavia Prague U20 || Extraliga tch. U20 || 40 || 12 || 16 || 28 || 58 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2007-2008 || HC Slavia Prague U18 || Extraliga tch. U18 || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2008-2009 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 66 || 22 || 35 || 57 || 67 || 4 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
|2009-2010 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 50 || 16 || 35 || 51 || 40 || 16 || 2 || 4 || 6 || 10
|-
|2010-2011 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 58 || 19 || 51 || 70 || 40 || 5 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
|2011-2012 || Walleye de Toledo || ECHL || 51 || 7 || 22 || 29 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 3 || 1 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL || 40 || 11 || 30 || 41 || 26 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 3 || 3 || 6 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 70 || 16 || 20 || 36 || 24 || 10 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH ||  13 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 41 || 7 || 11 || 18 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 55 || 9 || 14 || 23 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 19 || 1 || 4 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 39 || 5 || 9 || 14 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||49 ||10 ||20 ||30 ||39 ||5 ||1 ||2 ||3 ||12
|-
|2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||55 ||8 ||15 ||23 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Trinec || Extraliga Tch. ||2 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||48 || 13 || 11 || 24 || 22 || 5  ||	2 || 0 || 2 ||	2
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||54 || 11 || 12 || 23 || 34 || 12  ||	2 || 2 || 4 ||	12
|-
| 2021-2022 || HC Trinec || Extraliga Tch.  ||  || 

| 128 || 17 || 31 || 48 || 18 || - || - || - || - || -

Au niveau international 
Il représente la République tchèque au niveau international.

|-
|2009 || align=left| République tchèque U18 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 2 || 2 || 4 || 6 || align="left"| place
|-
|2010 || align=left| République tchèque U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 6 || 7 || 4 || align="left"| place
|-
|2011 || align=left| République tchèque U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left"| place
|-
|2018  || align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 || align=left| place

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids en 2012-2013.

Références 

Naissance en février 1991
Naissance à Prague
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Champion de la Coupe Calder
Naissance en Tchécoslovaquie